
4 – anno
4 a.C. – anno
4 – numero naturale

Cinema
4 – film del 2005 diretto da Ilya Khrzhanovsky
4 – film documentario del 2007 diretto da Tim Slade

Musica
 4 – album del 1981 dei Foreigner
 4 – album del 2003 dei Kumbia Kings
 4 – EP del 2003 dei Matisse
 4 – album del 2005 dei Los Hermanos
 4 – album del 2006 dei Gerling
 4 – album del 2008 dei Dungen
 4 – album del 2009 dei Johan
 4 – album del 2010 dei The Bamboos
 4 – album del 2011 di Beyoncé
 No. 4 – album del 1999 dei Stone Temple Pilots
 4 – album del 2014 dei The Red Jumpsuit Apparatus
 4 – album del 2014 dei Boozoo Bajou
 4 – album del 2015 dei Soul Secret
 4 – album del 2017 de Le Deva
 4 – album di Slash del 2022

Altro
4 – personaggio dei fumetti Peanuts
Quattro – software di foglio elettronico del 1988

Pagine correlate
Four (disambigua)